Blanchard kan som auktorsförkortning betyda:

 André Blanchard
 Émile Blanchard, 1820-1900, insekter, sötvattenfiskar, maskar
 Frank N. Blanchard, 1888–1937, reptiler (och amfibier)
 Raphael Blanchard, 1857-1919, inälvsmaskar, iglar
 William Henry Blanchard, 1850-1922, botanik

Noter

Robotskapade auktorsförkortningar